

Patronyme 
Chris Pavone (1968-) est un écrivain américain, auteur de roman policier.
Francesco Saverio Pavone (1944-2020) est un magistrat italien.
Gonzalo Pavone (1977-) est un footballeur argentin.
 Kyle Pavone (1990-2018) est un chanteur américain.
Kris Pavone (1980-) est un catcheur américain.
Mariano Pavone (1982-) est un footballeur argentin.
Rita Pavone (1945-) est une chanteuse italienne.

Toponyme 
Pavone Canavese est une commune italienne de la province de Turin dans la région Piémont en Italie.
Pavone del Mella est une commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie en Italie.

Voir aussi 
 Pavon
 Pavane (homonymie)

Homonymie de patronyme